Sonata:

 Соната — жанр інструментальної музики. 
 Сонатна форма — музична форма. 
 «Соната» — торгова марка радіоприймачів Ленінградського заводу «Радіоприлад» (з 1965) 
 «Соната» — торгова марка магнтофонів Великолукського радіозаводу (з 1966) 
 Hyundai Sonata — середньорозмірний автомобіль компанії Hyundai. 
 Sonata Arctica — фінська англомовна павер-метал група. 
 Зимова соната — південнокорейська телевізійна драма. 
 Sonata — клієнт для Music Player Daemon.

Посилання